La Serie A 1941–42 fue la 42.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 13.ª bajo el formato de grupo único. Roma ganó su primer scudetto.

Clasificación 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Equipo
!width=40|Puntos
!width=40|PJ
!width=40|PG
!width=40|PE
!width=40|PP
!width=40|GF
!width=40|GC
!width=40|+/-
!width=110|Comentarios
|-style="background: #90EE90;"
| 1.
|align="left"|Roma
| 42
| 30
| 16
| 10
| 4
| 55
| 21
| +34
| Campeón
|-
| 2.
|align="left"|Torino
| 39
| 30
| 16
| 7
| 7
| 60
| 39
| +21
|-
| 3.
|align="left"|Venezia
| 38
| 30
| 15
| 8
| 7
| 40
| 25
| +15
|-
| 4.
|align="left"|Genoa
| 37
| 30
| 13
| 11
| 6
| 53
| 35
| +18
|-
| 5.
|align="left"|Lazio
| 37
| 30
| 14
| 9
| 7
| 55
| 37
| +18
|-
| 6.
|align="left"|Juventus
| 32
| 30
| 12
| 8
| 10
| 47
| 41
| +6
|-
| 7.
|align="left"|Bologna
| 29
| 30
| 12
| 5
| 13
| 50
| 37
| +13
|-
| 8.
|align="left"|Triestina
| 30
| 30
| 8
| 13
| 9
| 29
| 32
| -3
|-
| 9.
|align="left"|Fiorentina
| 27
| 30
| 11
| 5
| 14
| 51
| 50
| +1
|-
| 10.
|align="left"|Milan
| 27
| 30
| 10
| 7
| 13
| 53
| 53
| 0
|-
| 11.
|align="left"|Liguria
| 27
| 30
| 10
| 7
| 13
| 39
| 56
| -17
|-
| 12.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 26
| 30
| 7
| 12
| 11
| 31
| 47
| -16
|-
| 13.
|align="left"|Atalanta
| 24
| 30
| 8
| 8
| 14
| 34
| 47
| -13
|-
| 14.
|align="left"|Livorno
| 24
| 30
| 9
| 6
| 15
| 35
| 57
| -22
|-style="background:#FFCCCC"
| 15.
|align="left"|Napoli
| 23
| 30
| 8
| 7
| 15
| 32
| 51
| -19
|rowspan="2"| Descenso a la Serie B
|-style="background:#FFCCCC"
| 16.
|align="left"|Modena
| 19'| 30
| 6
| 7
| 17
| 23
| 59
| -36
|}
</center>

 Resultados 

 Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005.

Referencias

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1942
Fútbol en 1941
Fútbol en 1942